North Kensington (Londen), een wijk van Londen
 North Kensington (Maryland)